Mark Rutherford puede referirse a:
 Mark Rutherford (años 1940-), compositor y músico británico.
 Hale White (1831-1913), escritor británico que usaba el seudónimo Mark Rutherford. 
 Mark Rutherford (1972-), futbolista británico.
 Mark Rutherford School, escuela secundaria en la ciudad de Bedford (Inglaterra).